L'Internationaler Apano Cup 2009 (Germany F12 Futures 2009) è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ITF Men's Circuit nell'ambito dell'ITF Men's Circuit 2009. Il torneo si è giocato a Dortmund in Germania dal 27 luglio al 2 agosto 2009 su campi in terra rossa.

Vincitori

Singolare

 Adrián Menéndez Maceiras ha battuto in finale  Cedrik-Marcel Stebe 7-5, 6-1

Doppio

 Jaroslav Pospíšil /  Alexandre Renard hanno battuto in finale  Juan Martín Aranguren /  Rylan Rizza 6-4, 4-6, [10-4]

Collegamenti esterni 

Internationaler Apano Cup 2009